(1935-2015), coureuse de fond allemande.
 Samuel Zauber (1901-1986), joueur international de football roumain.
Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme roumain